Сино может означать:

  — река в Либерии.
 Сино — район Душанбе.
 Сино (графство) — графство Либерии.
 Сино, Алекс (род. 1957) — продюсер, автор текстов песен, сценарист.
  (1930—1986) — американский музыкант и джазовый тромбонист.

См. также
 Сина